Скок удаљ у женској конкуренцији на 6. Светском првенству у атлетици у дворани 1997. у Паризу, (Француска) је одржано 8. и 9. марта у Палата спортова Париз–Берси.

Титулу освојену у Барселони 1995 бранила је Људмила Галкина из Италије.

Земље учеснице 
Учествовало је 25 такмичарки из 19 земаља.

  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+7)

Освајачи медаља

Рекорди 
Листа рекорда у скакању удаљ пре почетка светског првенства 7. марта 1997. године.

Најбољи резултати у 1997. години 
Десет најбољих атлетичарки године у скоку удаљ у дворани пре почетка првенства (7. марта 1997), имале су следећи пласман. 

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 1997.

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 8. марта 1997. године. Квалификациона норма за улазак у финале износила је 6,60 метара. Норму су остварила 6 такмичарки (КВ) а 6 се квалификовале на основу резултата (кв). , , , 

Почетак такмичења: Група А у 10:30, група Б у 12:10 по локалном времену.

Финале 
Такмичење је одржано 9. марта 1997. године у 13:40 по локалном времену. , ,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати Светског првенства у дворани 1997. на сајту WA 
 Резултати скока удаљ за жене на сајту WA
  

Светско првенство у атлетици у дворани 1997.
Скок удаљ на Светском првенству у атлетици у дворани